«Дьяволы» () — художественный фильм режиссёра Кена Рассела, выпущенный в 1971 году.
Сценарий фильма основан на одноимённой пьесе Джона Уайтинга, в основу которой легла книга Олдоса Хаксли «Луденские бесы» («Дьяволы из Лудена»).
Художником-постановщиком фильма выступил Дерек Джармен.

Сюжет 
XVII век, Франция, город Лудён. После смерти губернатора власть в городе переходит к отцу Урбену Грандье. Несмотря на радикальные убеждения и развратную сексуальную жизнь, он популярен в народе. Сестра Жанна, настоятельница местного женского монастыря, одержима Грандье и жаждет связи с ним, но после отказа решает отомстить. Женщина обвиняет преподобного в колдовстве и овладении ею, что привело к вселению дьявола в её тело. Это стало началом , когда и другие монахини монастыря подтверждают подобные выходки отца Грандье в их отношении. Инквизиция арестовывает Грандье, его подвергают пыткам и сжигают на костре.

В ролях

Награды и номинации 

Фильм был сильно порезан цензурой из-за сцен секса и богохульства. В 2002 году критик Марк Кермоуд нашёл полную версию в архивах, оцифровал, почистил и на протяжении 15 лет пытался её издать, но безуспешно, несмотря на громкую кампанию с участием самого Рассела и (после его смерти) его вдовы.

Примечания 

Фильмы-драмы Великобритании
Исторические фильмы о XVII веке
Фильмы о демонах
Фильмы об инквизиции
Смертная казнь в фильмах
Фильмы Великобритании 1971 года